Miejscowości i ich części w Polsce:
 Jary – wieś w woj. dolnośląskim
 Jary – osiedle w Bydgoszczy
 Jary – osiedle w Warszawie

Osoby o tym nazwisku:
 Richard Jary – ukraiński działacz polityczny i wojskowy
 Zdzisław Jary – polski geograf

Inne:
 Michael Jary – pseudonim artystyczny kompozytora, dyrygent, twórcy muzyki filmowej i rozrywkowej Maximiliana Michaela Jarczyka

Zobacz też 
 Jar (geografia)